Nahetal kann meinen:
 Nahetal (Nahetal-Waldau), ehemalige Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen, aufgegangen in der Gemeinde Nahetal-Waldau
 Nahetal (Rhein), Tal der Nahe, linker Zufluss des Rheins bei Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Nahetal (Schleuse), Tal der Nahe, rechter Zufluss der Schleuse in Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen